Das Shenzhen Open 2015 war ein Damen-Tennisturnier in Shenzhen. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 4. bis 10. Januar 2015 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Auckland und Brisbane.

Titelverteidigerinnen waren Li Na im Einzel und die Paarung Monica Niculescu/Klára Koukalová im Doppel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Shenzhen